Singularity (besturingssysteem), een besturingssysteem
 Singularity (computerspel), een computerspel
 Singularity (Star Trek), een aflevering van Star Trek

Films
 Singularity (2006), een film uit 2006
 Singularity (2011), een film uit 2011

Muziek
 Singularity (Peter Hammill), een album van Peter Hammill
 Singularity (Kubusschnitt), een album van Kubusschnitt

Zie ook
 Singulariteit